«Unconditionally» () — песня, записанная американской певицей Кэти Перри для её четвёртого студийного альбома Prism (2013). Композиция была написана Перри, продюсерами выступили Макс Мартин и Лукаш Готвальд. Песня официально была выпущена синглом 16 октября, однако поступила в продажу с выходом альбома, 22 октября. Текст песни повествует о безоговорочной любви к одному человеку. Перри сообщила, что «Unconditionally» является её любимой песней с альбома и посвящена Джону Мейеру. Также, Перри заявила, что писала данную композицию 5 месяцев.

Сразу после выхода песня получила положительные отзывы от музыкальных критиков, которые отмечали вокальное исполнение Перри и новый стиль в создании инструментальной композиции. Песня заняла 14 строчку в американском чарте Billboard Hot 100, став первым релизом Перри за последние 5 лет, который не вошёл в первую десятку чарта.

Живые выступления 
Перри дала множество выступлений на различных церемониях и передачах с целью продвижения сингла «Unconditionally».

Список композиций 
CD сингл
"Unconditionally" – 3:48
"Unconditionally" (Инструментальная) – 3:48

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Кэти Перри
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Capitol Records
Песни, написанные Кэти Перри
Песни, написанные Dr. Luke
Песни, написанные Максом Мартином